Ludvig Brandstrup kan syfta på:

* Ludvig Brandstrup (1861–1935), dansk skulptör 
 Ludvig Brandstrup (1892–1949), dansk skådespelare